Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et E.

Codes 
 .ae, Émirats arabes unis (domaine de premier niveau)
 AE, Émirats arabes unis (norme ISO 3166-1, alpha-2)
 AE, Mandarin Airlines (code AITA)
 0xAE, symbole marque commerciale « ® » (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigles et abréviations 
 Ae, After Effects, un logiciel de trucage vidéo par Adobe
 AE, Acte d'Engagement, document contractuel faisant partie des pièces d'un marché public en France
 AE, Albert Einstein
 AE, Agent d'exploitation, un métier de l'aviation civile
 AE, Autechre
 AE, L'Année épigraphique
 AE, Assistant d’éducation, un personnel éducatif des collèges et lycées français ;
 AE, Autorité d'enregistrement, en informatique dans le cadre d'une infrastructure à clés publiques
 AE, George William Russell, mystique irlandais, qui a utilisé Æ comme pseudonyme
 AE, American English
 AE, Autorisation d'engagement, en comptabilité publique française, depuis la Loi organique relative aux lois de finances
 AE, Auto-école
 AE, Auto-entrepreneur
 AE1, AE2, AE3 et AE4, désignations dérivés du mot as employées par les numismates pour désigner la petite monnaie romaine de bronze du Bas-Empire romain
 AE, Agrégation Ethernet
 AE, Architecture d'entreprise, appelée en France Urbanisation du système d'information
 AE, Allons enfants, parti politique français

Autres 
 Ae, petit village du sud de l'Écosse dans le Dumfries and Galloway, au sud de Thornhill
 Æ - minuscule æ, ligature de l'alphabet latin et lettre de certains alphabets dérivés
 Ӕ, lettre de l’alphabet cyrillique ossète
 Ae, digramme de l'alphabet latin
 AE, en hexadécimal, représente le nombre 174 en décimal
 Aʻe, le nom hawaïen de Zanthoxylum hawaiiense.
 Æ, pseudonyme du poète, critique, peintre et nationaliste irlandais George William Russell (1867 - 1935).

Code